Luise zu Stolberg ist Name oder Namensbestandteil folgender Personen:
* 
 Luise zu Stolberg-Stolberg (1764–1824), dänische Gräfin
 Luise zu Stolberg-Wernigerode (1771–1856), Äbtissin

Siehe auch:
 Louise zu Stolberg (1799–1875), deutsche Lyrikerin, Übersetzerin und Herausgeberin